Сароя́н () — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Сароян, Сейран Фирдусович (1967—2022) — армянский военный и государственный деятель.
 Сароян, Сурен — армянский футболист.
 Сароян, Уильям (1908—1981) — американский писатель армянского происхождения.

Примечания